Система національних парків Казахстану складається з 12 парків.

Національні парки

См.також 
 Список заповідників Казахстану

Джерела 
 Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 

Національні парки Казахстану
Списки:Казахстан
Казахстан